Giovanni Caselli kan syfta på följande personer:

* Giovanni Caselli (1815–1891), italiensk fysiker
 Giovanni Caselli (född 1939), italiensk antropolog